Dendroica é um género de aves passeriformes da família Parulidae que corresponde aos pássaros conhecidos como mariquitas.

Espécies 
 Mariquita-de-asa-amarela Dendroica coronata
 Mariquita-amarela Dendroica petechia
 Mariquita-de-garganta-preta Dendroica virens Mariquita-papo-de-fogo Dendroica fusca Mariquita-de-perna-clara Dendroica striata Mariquita-azul Dendroica cerulea''

Ver também 
 Geothlypis

Parulídeos
Géneros de aves